Il singolare del torneo di tennis Austrian Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John Fitzgerald che ha battuto in finale Guillermo Vilas 3-6, 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (finale)
 Víctor Pecci (quarti di finale)
 Wojciech Fibak (quarti di finale)
 Vitas Gerulaitis (semifinali)
 Carlos Kirmayr (terzo turno)
 Rod Frawley (primo turno)
 John Fitzgerald (campione)
 Per Hjertquist (quarti di finale)

 Paul Kronk (secondo turno)
 Eduardo Bengoechea (terzo turno)
 Louk Sanders (primo turno)
 Vitas Gerulaitis (quarti di finale)
 Assente
 Ramiro Gonzalo Benavides Saravia (secondo turno)
 Peter Feigl (primo turno)
 Klaus Eberhard (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1981